Sverdrup ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Sverdrup (1770–1850), norwegischer Philologe, Philosoph, Politiker und Bibliothekar
 Harald Ulrik Sverdrup (1888–1957), norwegischer Ozeanograph
 Johan Sverdrup (1816–1892), norwegischer Politiker und Staatsminister
 Jørgen Sverdrup (1732–1810), norwegischer Missionar in Grönland, Propst und Pastor
 Leif J. Sverdrup (1898–1976), in Norwegen geborener amerikanischer Bauingenieur, General und Gründer der Ingenieurgesellschaft Sverdrup & Parcel
 Otto Sverdrup (1854–1930), norwegischer Polarforscher und Kapitän der Fram unter Nansen
 Tone Sverdrup (* 1951), norwegische Juristin

Sverdrup bezeichnet:
 eine Inselgruppe im kanadischen Polarmeer, siehe Sverdrup-Inseln
 eine ozeanografische Einheit, siehe Sverdrup (Einheit)
 die Fregatte Otto Sverdrup (F 312) der norwegischen Marine (Stapellauf 2006)
 Sverdrup-Relation (Sverdrup-Regime), Prinzip der theoretischen Ozeanographie
 Sverdrup-Kanal (engl.: Sverdrup Channel), Meerenge im kanadischen Territorium Nunavut, trennt Meighen Island von Axel Heiberg Island
 Sverdrupfjella, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Sverdrup-Nunatakker, Nunatakker im Palmerland, Antarktika
 Sverdrup (Mondkrater), Mondkrater